Patnáctý ročník Superpoháru UEFA se odehrávalo na dva zápasy mezi vítězem Poháru mistrů evropských zemí v ročníku 1989/1990 – AC Milán – a vítěz Poháru PVP ve stejném ročníku – Sampdoria Janov.

Hrálo se na dva zápasy. Ten první se odehrál 10. říjen 1990 na stadionu Stadio Luigi Ferraris v Janově s výsledkem 1:1 a ten druhý se uskutečnil 29. listopad 1990 na stadionu Stadio Renato Dall'Ara v Boloni vítězstvím AC Milán 2:0.

Zápas

1. zápas

2. zápas

Vítěz 

1990
Fotbal v Evropě v roce 1990
Fotbal v Itálii v roce 1990
Zápasy AC Milán
Zápasy Sampdorie Janov